För sången, se Blåsippor (sång).

Blåsippssläktet (Hepatica) var tidigare ett växtsläkte inom familjen ranunkelväxter. Blåsippssläktet ingår i familjen ranunkelväxter.

Senare tids DNA-forskning stödjer emellertid att arterna förs tillbaka till sippsläktet (Anemone).

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 
Hoot, S. B., A. A. Reznicek, and J. D. Palmer. 1994. Phylogenetic relationships in Anemone (Ranunculaceae) based on morphology and chloroplast DNA. Syst. Bot. 19: 169-200.

Externa länkar 

Ranunkelväxter